Тэй:

 Тэй () — река в Великобритании.
 Тэй, Алексис — американская порноактриса.
 Тэй, Джозефина  — писатель, автор детективных романов об инспекторе Алане Гранте.
 Тэй, Кристофер — канадский актёр.
 Тэй, Това — японский диджей корейского происхождения.